La Division 2 1984-1985 è stata la quarantaseiesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo con il , comunque promosso.

I capocannonieri sono stati John Eriksen del Mulhouse con 27 gol per il girone A, e Jorge Dominguez del Nizza con 28 gol per il girone B.

Girone A

Classifica finale

Verdetti 
  promosso in Division 1 1985-1986.
  promosso in Division 1 1985-1986 dopo aver vinto i play-off.
 ,  e  retrocesse in Division 3 1985-1986.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (24)
 Minor numero di sconfitte: , ,  (6)
 Migliore attacco:  (69 gol fatti)
 Miglior difesa:  (19 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+49)
 Maggior numero di pareggi: ,  (13)
 Minor numero di pareggi:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (22)
 Minor numero di vittorie:  (3)
 Peggiore attacco:  (23 gol fatti)
 Peggior difesa:  (72 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-47)
 Capocannoniere: John Eriksen (27 gol )

Girone B

Verdetti 
  promosso in Division 1 1985-1986.
 ,  e  retrocesse in Division 3 1985-1986.

Record 
 Maggior numero di vittorie: ,  (20)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Migliore attacco:  (73 gol fatti)
 Miglior difesa:  (22 gol subiti)
 Miglior differenza reti: ,  (+44)
 Maggior numero di pareggi: ,  (13)
 Minor numero di pareggi:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (13)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Peggiore attacco:  (28 gol fatti)
 Peggior difesa:  (81 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-53)
 Capocannoniere: Jorge Dominguez (28 gol )

Playoff

Accesso allo spareggio interdivisionale

Spareggio interdivisionale

Spareggio vincitrice

Note

Voci correlate 
 Division 1 1984-1985
 Coppa di Francia 1984-1985

Collegamenti esterni

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
Ligue 2